Bosznia-Hercegovina
Gorani falu Konjic községben, Hercegovac-Neretva kantonban
Gorani falu Visoko községben, Zenica-Doboj kantonban

Horvátország
Gorani falu Skrad községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Románia
Gorani falu Uda községben, Argeş megyében
Gorani falu Odăile községben, Buzău megyében